Brad Hawk es un personaje ficticio creado por la compañía Namco para el juego Urban Reign lanzado en 2005 para PlayStation 2. La voz es interpretada por Steve Blum.

Historia 

El protagonista principal de Urban Reign. Su pasado es un misterio ya que en el juego no se está muy al tanto de ello. Contratado por la espadachín Shun Ying Lee, una líder de una banda china para acabar con las disputas entre bandas callejeras en la Cd Green Harbor. Sin embargo, cuando un miembro de la pandilla de Zap Dwayne "KG" es secuestrado, los demás miembros comienzan sospechar de Shun Ying Lee a pesar de no estar ella involucrada. Brad además de enfrentar a las agresivas bandas callejeras y a otros espadachínes, también deberá rescatar a su amigo Dwayne y acabar con Shinkai, un líder criminal, y a su vez con Steve Bordin, el millonario alcalde corrupto de Green Harbor. También Brad a pesar de no ser el más fuerte del juego, hace muy bien frente a todos sus enemigos.

Personajes de Urban Reign
Personajes de videojuegos de lucha